Waitzendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Waitzendorf (Gemeinde Schrattenthal), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Waitzendorf (Gemeinde St. Pölten), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Siehe auch: 
 Waizendorf
 Weitzendorf